Königshofen oder Königshoven ist der Name folgender Ortschaften:

in Deutschland
 in Baden-Württemberg
 Königshofen (Lauda-Königshofen), Stadtteil von Lauda-Königshofen, Main-Tauber-Kreis
 Königshofen (Biberach an der Riß), Ortsteil der Stadt Biberach an der Riß, Landkreis Biberach
 in Bayern
 Bad Königshofen im Grabfeld, Stadt im Landkreis Rhön-Grabfeld, Unterfranken
 Königshofen an der Heide, Ortsteil von Bechhofen, Landkreis Ansbach, Mittelfranken
 Königshofen an der Kahl, Ortsteil von Mömbris, Landkreis Aschaffenburg, Unterfranken
 in Hessen
 Königshofen (Niedernhausen), Ortsteil von Niedernhausen im Taunus, Rheingau-Taunus-Kreis
 in Niedersachsen
 Bad Königshofen (Hannoversch Münden), Sanatoriumsansiedlung bei Hann. Münden
 in Nordrhein-Westfalen
 Königshoven, Ortsteil der Stadt Bedburg im Rhein-Erft-Kreis
 in Thüringen
 Königshofen (Heideland), Ortsteil von Heideland im Saale-Holzland-Kreis

in Frankreich
 Königshofen im Elsass, französisch Koenigshoffen, heutiger Stadtteil von Straßburg im Elsass

Königshofen ist der Name folgender Klöster:
 Kloster Königshofen an der Heide, ehemaliges Kloster der Augustinerchorfrauen in Bechhofen an der Heide, Diözese Eichstätt, Bayern
 Kloster Königshofen im Grabfeld, ehemaliges Kloster der Kapuziner in Bad Königshofen im Grabfeld, Diözese Würzburg, Bayern

Königshofen ist der Name der
 Festung Königshofen

Königshofen ist der Familienname folgender Personen:
 Jakob Twinger von Königshofen (1364–1420), deutscher Chronikenschreiber
 Elisabeth Kremmer von Königshofen, (lebte um 1625–1631), Ehefrau des Hans Wilhelm von Cronegg (Adelsgeschlecht) 
 Norbert Königshofen (* 1943), deutscher Politiker (CDU)